Hipponix är ett släkte av snäckor. Hipponix ingår i familjen Hipponicidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Hipponix